White Earth può indicare due località degli Stati Uniti:

White Earth (Dakota del Nord)
White Earth (Minnesota)